Оперативный штаб рейхсляйтера Розенберга () — нацистская организация, занимавшаяся конфискацией и вывозом культурных ценностей с оккупированных территорий.

В основном занималась конфискацией печатных материалов (книг и архивных документов), а также сбором разнообразной информации об оккупированных территориях, в первую очередь, материалов большевистской идеологии и пропаганды с целью их дальнейшего научного изучения и использования. Кроме информации идеологического характера сотрудники Штаба собирали сведения о ресурсной базе оккупированных территорий, состоянии экономики, культуры, науки, образования и т. д., а также материалы о немецкой колонизации, особенно на территории республик Советского Союза. Местные отделения этой организации (главные рабочие группы и входящие в их состав рабочие группы) располагались в Амстердаме, Брюсселе, Париже, Белграде, Риге, Таллине, Дерпте, Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Днепропетровске и Симферополе. При Штабе существовали также зондерштабы («Sonderstäbe» — «особые штабы»), деятельность которых носила тематический характер (наука, древняя история, фольклористика, генеалогия, изобразительное искусство, музыка, мировоззренческая информация и др.) и которые представляли профильные ведомства структуры Розенберга («das Amt Rosenberg») при НСДАП и мобильные команды.

После поражения Германии в войне документы штаба Розенберга были захвачены союзниками и в настоящее время находятся на хранении в архивах России, Украины и США. В Российском государственном военном архиве есть фонды 1402 («Архивный фонд Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга — ЭРР» и 1401 («Картотека Архивного фонда Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга»). Сотрудниками РГВА обработан и издан в виде краткого аннотированного путеводителя фонд 1401. Часть документов Штаба, хранящаяся на Украине, в Киеве в Государственном архиве высших органов власти и управления (ф. 3676, ф. 3674), представлена в издании «Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: справочник-указатель архивных документов из киевских собраний».

Литература 
 Картотека `Z` Оперативного штаба `Рейхсляйтер Розенберг`. Ценности культуры на оккупированных территориях России, Украины и Белоруссии. 1941—1942 гг. МГУ. 1998.
 Н. Кашеварова, Н. Малолетова. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны.

Ссылки 

 Деятельность зондерштаба «Наука» Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941—1943 гг.)
 Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR) Records
 Коллекция документов Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга

Вторая мировая война
Организации нацистской Германии
Оккупация Европы нацистской Германией